Rivière des Roches peut se référer à:

Toponymes

Rivière-des-Roches, un hameau de Saint-Ferréol-les-Neiges (municipalité), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. .
Rivière des Roches (Saint-Augustin-de-Desmaures), Saint-Augustin-de-Desmaures (ville), Capitale-Nationale, au Québec. .
Rivière des Roches, Québec, Capitale-Nationale, au Québec. .
Parc linéaire de la Rivière-des-Roches, Québec (ville), Capitale-Nationale, au Québec. .
Rivière des Roches (rivière Sainte-Anne), Saint-Ferréol-les-Neiges (municipalité), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec. .
Rivière des Roches, Saint-Antonin (Québec) (municipalité), Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent, au Québec. .
Rivière Desroches (rivière Betsiamites), un affluent du réservoir Pipmuacan (versant de la rivière Betsiamites), coulant dans Lac-au-Brochet, dans la MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Chemin de la Rivière-des-Roches, Saint-Antonin (Québec) (municipalité), Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Rue de la Rivière-des-Roches, Saint-Ferréol-les-Neiges (municipalité), MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale.

Rivière des Roches, sur l'île de La Réunion